Rödgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Rödgöl, sjö i Åtvidabergs kommun, 
Rödgöl (Fågelfors socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Rödgöl (Hannäs socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Rödgöl (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Rödgölen, Småland, sjö i Emmaboda kommun, 
Stora Rödgöl, sjö i Åtvidabergs kommun, 
Rödgöl, Östergötland, sjö i Kinda kommun, 
Rödgölen (Simonstorps socken, Östergötland, 651197-152372), sjö i Norrköpings kommun, 
Rödgölen (Simonstorps socken, Östergötland, 651297-151496), sjö i Norrköpings kommun,  (16,8 ha)
Rödgölen (Simonstorps socken, Östergötland, 652232-152124), sjö i Norrköpings kommun, 
Rödgölen (Tjärstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Södra Rödgölen, sjö i Boxholms kommun,

Naturreservat
 Rödgölen (naturreservat) – ett naturreservat i Norrköpings kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn